Аза́ртная игра́ (  «игра случая»; до революции в России писали «азардная игра», от архаизма  «рисковать») — игра с целью выигрыша денег или иных материальных ценностей, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от навыка играющих, а от случая, а главный интерес направлен не на процесс игры, а на её исход.

Теоретические особенности 
Хотя исход каждой отдельной азартной игры зависит от случайности, результаты продолжительной серии игр подчиняются определенным статистическим закономерностям. 
Содержатели рулеток и иных игорных домов при продолжительной игре всегда остаются в выигрыше даже в том случае, если игра никаким обманом не сопровождается. Это определяется самими условиями игры. Например, в рулетке красное или чёрное имеет шанс выпадения менее 50 %, поскольку на колесе имеется от одного до трёх зелёных секторов 0 (зеро).

Установление условий, при которых игра «справедлива» или «безобидна», то есть даёт всем сторонам совершенно одинаковые шансы на выигрыш, равно как и условий, обеспечивающих при проведении игры в большом числе повторений определённый выигрыш одной стороне, составляет предмет математического исследования, относящегося к области теории вероятностей.

История 

В Древней Индии, как и во всём мире, была известна игра в кости. Собрание ведийских гимнов «Риг-веда» содержит поэму «Жалобы игрока», которая предостерегает от увлечения азартными играми: «Не играй в кости, а паши свою борозду! Находи наслаждение в собственности своей и цени её высоко! Смотри за скотом своим и за женою своей, презренный игрок!». В книге «Бхавишья-пурана» есть рассказ, связанный с азартными играми: некий принц лишился всего, в том числе собственной жены, играя в кости. Эпос «Махабхарата» азартной называет игру в кости, которую тем не менее описывает достаточно подробно.

Имеются данные о страсти к азартной игре в кости у древних греков, особенно коринфян. Только в Спарте азартная игра была совершенно изгнана. Азартные игры также упоминаются в мифологии Древней Греции. Согласно греческой легенде, Паламедей предложил игру в кости, чтобы развлечь греческих солдат, скучавших в ожидании при осаде Трои. Греческий биограф Плутарх упоминает о персидской царице Парисатис, страстной поклоннице игры в кости.

Древнеримское право, вполне сознавая деморализующее влияние азартных игр, со всею строгостью отнеслось к ним и постановило, что проигранные в недозволенные игры (alea, как назывались таковые в Риме в отличие от дозволенных, ludi, qui virtutis causa piunt) деньги могут быть вытребованы обратно проигравшим.

Необычайно были популярны азартные игры у германцев. Древний германец проигрывал не только своё имущество, но и свободу: проигравшегося и уже не имевшего, чем уплатить, продавали в рабство. Хотя уже в XIII столетии стали появляться законодательные ограничения, а в XIV столетии и в Германии, как и везде, начали запрещать игорные дома (впервые возникшие в XII столетии в Италии); но до новейшего времени в маленьких германских государствах игорные дома в виде рулеток и других вертепов не только были терпимы, но и поощряемы правительствами, так как платили небогатым казначействам значительные налоги. При возвышении Пруссии и объединении Германии дало в этой области полицейской видную реформу — игорные дома в германских землях исчезли. До закона 1 июля 1868 года о закрытии игорных домов и последовавшего затем объединения Германской империи под общим законодательством Германия пользовалась печальной известностью благодаря своим игорным домам в Баден-Бадене, Бад-Доберане, Бад-Эмсе, Висбадене, Гамбурге и др.

Азартные игры в древности, насколько можно судить на основании источников, практиковались лишь в виде пари и бросания костей. С изобретением около 1423 года искусства гравирования по дереву и меди, в Испании и Германии стали изготовляться художниками карты, служившие первоначально для гадания, а затем ставшие орудием игр, основанных на гадании, то есть азартных игр. Первоначально карточная игра, являвшаяся специальностью тёмных элементов, служила искусной формой обмана, и уже в 1494 году выходит трактат «Liber vagatorum», разоблачающий обманные приёмы карточных шулеров. Игра велась в притонах, кабачках, и в 1541 году в Англии был издан первый закон о преследованиях содержателей игорных притонов. До сих пор по английскому общему праву содержатели игорных домов преследуются как устроители «общевредных дел (), создающие соблазн праздности и собирающие вместе значительное число беспутных людей».

Но постепенно азартные игры получают распространение и при дворе и среди знати. Эпохой расцвета этих игр является время Людовиков XIII и XIV во Франции, причём, одновременно с этими играми распространяется и шулерство, в котором неоднократно уличались самые знатные лица высшего общества. Мода на азартные игры от двора Людовика переходит и к другим дворам Европы (до сих пор большинство азартных игр сохраняет свои французские названия), и азартная игра становится излюбленным занятием дворянства. Буржуазия конца XVIII века, укрепляя своё влияние в обществе, также спешила усвоить «дворянскую моду», но распространение азартных игр среди буржуазии принимает заметные размеры лишь с 30—40 гг. XIX столетия (в Германии и России - ещё позже).
Нивелировка различных классов в азартной игре произошла лишь с устройством больших игорных домов, двери которых оказались открытыми для всех. До того азартная игра только тогда считалась предосудительной, когда она
велась вне своего классового круга.

Возникавшие в России с XIX века игорные «клубы» имели резкий сословно-классовый характер («английский» — для знати, «купеческий», «ариказчичий» и др.).

Зависимость 

Привычка к азартным играм может сформировать у человека психологическую зависимость — лудоманию. Эта зависимость может представлять как социальную, так и медицинскую проблему для общества. Одним из факторов риска являются личностные особенности: эмоциональная неустойчивость, сниженный самоконтроль.

Зависимое поведение сопровождается депрессивными расстройствами. Исследователи отмечают признаки изменённого сознания, в частности, поглощённость игрой, концентрацию внимания на игре с одновременной отстранённостью от окружающей действительности.

При обследовании в Москве 96 человек, обратившихся за помощью в связи с патологической зависимостью от игры в игровые автоматы, в 15 случаях были выявлены суицидальные мысли, в 36 — астенические расстройства.

Отношение к азартным играм 
Борьба с побочными явлениями, связанными с чрезмерным игорным азартом, с давних времен составляла одну из задач административной и уголовной политики почти во всех странах мира. Общественно-вредные стороны сводятся к развитию в населении погони за легким нетрудовым доходом, сулящим порою быстрое обогащение, но часто приводящему к зависимости и обнищанию; к соблазну рисковать на чужой счёт, вследствие чего увеличивается количество растрат и присвоений; к развитию игорных обманов, увеличению числа лиц, живущих на счёт других. Обязательства, сформированные в процессе азартных игр, в большинстве случаев относятся к так называемым натуральным обязательствам, которые не защищены исковым правом, кроме случаев незаконного вовлечения или принуждения к игре.

Несмотря на азартный характер, покер на сегодняшний день в законодательном порядке признан официальным видом спорта в целом ряде стран. Федеральный суд Нью-Йорка признал, что покер является игрой, где «преобладающее влияние на результат оказывает мастерство». Спортивный бридж официально признан Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта и вошёл в программу Первых Всемирных интеллектуальных игр в Пекине в 2008 году.

В России 
В России издавна были известны многие азартные игры, из которых игру в карты и зернь преследовали и духовенство и правительство, поручавшее вести наблюдение за этим воеводам. Из воеводских наказов XVII столетия видно, что игравших в карты и зернь наказывали кнутом, а сами карты и зернь велено было отбирать и сжигать.

При Петре I первоначально военным было строго воспрещено играть в карты или кости на деньги (Воинский устав арт. § 59; Морской устав, кн. IV, гл. I, §§ 15, 19), а потом - такое воспрещение распространено на всех: играть в деньги воспрещено всем под угрозою тройного штрафа обретающихся в игре денег (указ № 3127 от  года). Это распоряжение подтверждено при императрице Анне Иоанновне 23 января 1733 года: «чтобы никто, съезжаяся в партикулярных и вольных домах, как в деньги, так на пожитки, дворы и деревни и на людей ни в какую игру отнюдь не играли». Кроме обязанности полиции наблюдать за этим, треть взыскиваемого штрафа назначалась доносителю (№ 6313). Этим надеялись противодействовать все более и более распространявшейся игре, но, очевидно, напрасно: это распоряжение беспрестанно было повторяемо (№ 9380, 10714). Только в конце царствования Елизаветы Петровны (16 июня 1761 года) в законе сделано различие между запрещёнными азартными и дозволенными, коммерческими играми: «позволяется употреблять игры в знатных дворянских домах; только ж не на большие, но на самые малые суммы денег, не для выигрыша, но единственно для препровождения времени» (№ 11275).

При императрице Екатерине II сначала издавались общие подтверждения о воспрещении азартных игр (№ 11877, 12263, 12560), недействительности карточных долгов и об отказе на этом основании в уплате денег заимодавцам, если давали деньги заведомо на игру (№ 12593, 13677), а в «Уставе благочиния» (1781 год) постановлено: «игры домашния и игрища, поелику в оныя не входит беззаконие или противное узаконению, полиции не запрещает; в запрещённой же игре смотреть на намерение, с каким играли, и обстоятельства. Буде игра игроку служила забавою или отдохновением посреди своей семьи и с друзьями, и игра не запрещена, то вины нет; буде же игра игроку служит единственным упражнением и промыслом, или дом, в коем происходила игра, открыт день и ночь для всех людей без разбора, и что тут же и оттого происходит прибыток запрещенный, то о том исследовав, учинить по законам. Просьба же и иск о долге по игре да уничтожится» (Уст. благ. § 67).

В особенности в начале царствования императора Александра I правительство энергично преследует азартные игры. Указами Петербургскому военному генерал-губернатору 1801 г. и Московскому 1806 г. повелевалось иметь неослабное наблюдение, чтобы не было азартных игр, виновных отсылать к суду и об именах их доносить самому императору (№ 19938, 22107). Положения, проведенные при императоре Александре I, и постановления из екатерининского «Устава благочиния» перенесены почти без изменений в «Устав о предупреждении и пресечении преступлений» (ст. 444—449, т. XIV), просуществовавший в Российской империи до 1917 года. Закон различал игры коммерческие, дозволенные, от азартных, воспрещённых. Наблюдение за тем, чтобы такие азартные игры нигде не велись, равно как и обязанность сыскивать игорные дома и возбуждать судебное преследование их учредителей и участников, возложено на органов исполнительной полиции. Предписывая полиции, что должна она открыть при расследовании (род и орудие игры, время, место её, участников, цель игры и обстоятельства, объясняющие, в каком намерении играли), закон поручал полиции поступать с осторожностью, дабы не причинить напрасных поклёпов, обид и беспокойств". В Москве тотализаторы были воспрещены в 1889 году распоряжением московского генерал-губернатора.

В советском праве в период, предшествующий новой экономической политике, всякого рода азартные игры сурово преследовались как вид спекулятивного обогащения. 24 ноября 1917 года вышло постановление Петроградского Военно-революционного комитета о закрытии всех игорных клубов и притонов. Однако серьёзной борьбы с игорным бизнесом большевиками не велось и он продолжал существовать на нелегальном положении. Совет комиссаров Петроградской Трудовой коммуны весной 1918 года рассмотрел и отверг предложение М. И. Калинина о легализации и налогообложении (10-30 % от дохода) игорных заведений Петрограда.

С 9 ноября 1921 года Советом Труда и Обороны РСФСР было допущено с особого разрешения исполкомов устройство на концессионных началах игорных клубов, в которых разрешалась платная игра в «неазартные игры», также разрешалась продажа игральных карт. С конца 1923 года в связи с социологическим исследованием досуга петроградских рабочих и выявлением негативных явлений, с ними связанных, началась широкая кампания по закрытию казино, залов для игры в лото и прочих игорных заведений в «спальных районах» городов, для чего сформирована специальная комиссия по борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми. В мае 1928 года Совнарком запретил игорные дома повсеместно, а в Уголовный кодекс добавилась 201 статья, угрожающая организаторам азартных игр крупным сроком тюремного заключения. Разрешались лишь близкие к азартным играм лотереи и тотализаторы на ипподромах, эта ситуация сохранялась все последующие годы существования СССР. Самой популярной и массовой стала государственная лотерея «Спортлото», начавшая свою деятельность с 1976 года, и весь доход направлявшая на финансирование спорта, в том числе проведения Московской олимпиады 1980 года. С 1940 по 1973 год видом спорта признавался также бридж, популярный прежде всего в Риге, где по нему проводились международные турниры, но затем бридж был запрещён как не соответствующий «Моральному кодексу строителя коммунизма».

В 1988 году было разрешено установить около 200 игровых автоматов в гостиницах «Интурист» для развлечения иностранцев. Весной 1989 году в Таллине открылось первое казино, а в августе казино появилось в московской гостинице «Савой».

С 1990 года, с распадом СССР, казино и залы игровых автоматов стали возникать в России практически без ограничений. 

В 2006 году был принят закон, запрещающий организацию казино и игорных учреждений по всей территории России, кроме четырёх «игорных зон», расположенных в удалении от крупнейших городов страны. Ими стали следующие регионы: 
Алтайский край,  граница Краснодарского края и Ростовской области, 
Калининградская область, 
Приморье; 
в 2014 году было предложено организовать игорную зону на территории Крымского полуострова.

С 1 июля 2009 года азартные игры в России официально запрещены. Тем не менее часть игорных заведений продолжает нелегально функционировать под вывесками «электронных лотерей», интернет-кафе и компьютерных клубов.

Согласно современному законодательству Российской Федерации, азартная игра — «основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры».

Часто к азартным играм в России относят государственные лотереи. Это неверно. 
В лотерее выигрыш формируется до её проведения с помощью призового фонда. В азартной игре — за счет денежных средств её участников в процессе игры. Кроме того, лотерейный выигрыш выдается в месте, указанном в лотерейном билете (или ином документе). В случае азартной игры выигрыш выдается по месту проведения игры. 
В федеральный закон «О лотереях» были введены поправки, гласящие, что с 1 июля 2014 года деятельность любых лотерей, кроме государственных, должна быть приостановлена.

В США 
Историки Лиза Моррис и Алан Блок утверждают, что «до 1840-х годов игорный бизнес был организован таким образом, что игра велась в основном на пароходах, курсирующих по рекам Миссисипи и Огайо, а также по Великим озёрам». Затем, несмотря на запрет — а может быть и вследствие этого запрета — подпольный игорный бизнес расцвёл и на суше, в результате чего появилось «несколько печально известных „криминальных городов“». 

Что касается лотерей, то они были известны ещё в Старом Свете. Королева Елизавета специальной грамотой разрешила проведение первой английской лотереи, которая была организована в 1569 году. Позднее, как в Америке в её бытность колонией Англии, так и в независимых Соединённых Штатах, лотереи процветали, так как их хорошо рекламировали и считали добровольным способом пополнения общенародной казны. Однако, из-за регулярно повторяющихся скандалов и политических нападок на лотереи, в XIX веке они были повсеместно запрещены в США. К практике проведения легальных лотерей вернулись только в 1963 году в штате Нью-Гэмпшир, а в период между 1965 и 1993 годами 35 штатов и округ Колумбия ввели государственные монополии на организацию лотерей. В последнее время отношение общественности к азартным играм в США меняется в сторону терпимости. По данным научно-исследовательского института общественного мнения Gallup, более 67 % опрошенных высказали мнение, что не видят в этом явлении ничего плохого и считают, что запрет на азартные игры во многих штатах не несет обществу никакой пользы.

Каждый штат устанавливает свой свод законов по азартным играм. Есть и общефедеральные законы. Регуляторы рынка — администрации штатов и American Gaming Association (объединяет участников рынка — производителей, распространителей и операторов). Игорный бизнес в США разрешен в индейских резервациях, на круизных кораблях и в штате Невада. Общий доход рынка ежегодно составляет 71,1 млрд долларов.

В США работает более 1600 казино. Онлайн игорный бизнес в целом разрешён, однако запрещены финансовые транзакции, связанные с онлайн азартными играми.

В религиях 
Христианская церковь относится отрицательно к азартным играм, мотивируя тем, что такие игры провоцируют неодобряемую церковью страсть к быстрой безосновательной наживе и могут иметь неблагоприятные социальные последствия. Увлечение азартными играми является поводом для извержения из сана клирика, как в православии, так и в католичестве; и поводом для отлучения от церкви мирянина в Православии. Известно два соборных постановления о запрете игр, оба на азартную игру — кости; это 42 правило святых апостолов: 
 и 50 правило Трулльского собора 692 года:  Правила апостолов приняты как в Православной, так и в Католической церкви. А 50 правило Трулльского собора принято только в Православной церкви. В славянской домонгольской Кормчей в 50 правиле «κυβεύειν» переведено как «сигами лѣкъмь (ликомъ) играти», то есть «в кости играть». 42 правило переведено неверно во всех Кормчих, слова «в кости» пропущены при переводе. В Кормчей Саввы Сербского, которая получила распространение на Руси с начала XIV века, вытеснив домонгольскую Кормчую, был сделан неправильный перевод и 50 правила, слова «в кости» не попали в перевод. Правило в Кормчей Саввы Сербского выглядит следующим образом: «Ни мирским человеком играти не подобно». Вследствие неверных переводов этих правил в дальнейшем 42 правило и 50 правило в Русской поместной церкви были истолкованы как запрет вообще на любые игры. Соборный запрет на игры: зернь, шашки, шахматы и кости был принят в 1551 году Стоглавым собором:

В исламе наложен запрет на азартные игры. Поэтому в большинстве исламских стран азартные игры вне закона.

В иудаизме азартные игры также запрещены. Хотя в Торе нет упоминания о них, игры осуждаются в Талмуде.

Экономика 
По данным журнала The Economist, суммарный объём проигрыша (объем ставок минус объём выигрыша) в результате азартных игр, включая казино, спортивные ставки, лотереи и т. п. составил в 2011 году сумму, приблизительно эквивалентную 350 млрд долл. США. При этом 50 млрд пришлось на долю ставок онлайн.

Первые три места по доле проигрыша в мировом объёме заняли: Гонконг — 32 %, Швеция — 23 %, Великобритания — 21 %.

Увеличение числа участников различных азартных игр существенно влияет на отношение к риску в других областях, в частности на рынке ценных бумаг: природные механизмы избегания рисков подавляются, а привычка играть в азартные игры облегчает переход на уровень игры на фондовом рынке.

В начале 2016 года аналитики портала KeyToCasino.com провели исследование рынка онлайн-казино, которое показало, что наиболее популярной валютой среди игроков в онлайн-казино является евро, которое забрало лидерство у доллара США.

Игровые зоны 

 Лас-Вегас
 Монте-Карло
 Азов-Сити
 Макао
 Сингапур

В культуре

В классической литературе 
Азартным играм и их влиянию на судьбу увлёкшегося ими человека были посвящены несколько произведений русских классиков. 
У А. С. Пушкина на азартной игре завязан сюжет его повести «Пиковая дама». 
Комедийная пьеса Николая Васильевича Гоголя «Игроки» поднимает образ мошенников. 
Также тему азартной игры в качестве завязки сюжета использовал М. Ю. Лермонтов в «Маскараде», «Штоссе» и «Тамбовской казначейше». 
Ф. М. Достоевский посвятил  роман «Игрок», который повествует о духовном ослеплении человека, чьим смыслом жизни стал азарт. 
О. Э. Мандельштам в стихотворении «Казино» образно описывает своё состояние, когда оказывается в окружении игорных аппаратов. 
В рассказе «Гениальный игрок» А. Грин вводит в сюжет идею беспроигрышных карт, которая убивает идею самой игры; 
в рассказе «Система» Александра Ивановича Куприна повествуется о непобедимом игроке из Монте-Карло, которому, из-за его способностей, владельцы казино закрыли доступ в свои заведения.

В изобразительном искусстве 
С конца XVI века художники стали изображать азартные игры, подчёркивая их разрушительное влияние на личность. Целые серии подобных изображений создали Виллем Корнелис Дейстер, Жорж де Латур, Караваджо.

См. также 
 Азарт
 Букмекер
 Интернет-казино
 Казино

Примечания

Литература